

Album 
 This Is Love – album del 1964 di Johnny Mathis
 This Is Love – album del 1998 di Lee Ritenour

Singoli 
 This Is Love – singolo del 1986 di Gary Numan
 This Is Love – singolo del 1988 di George Harrison
 This Is Love – singolo del 2001 di PJ Harvey
 This Is Love – singolo del 2006 di Utada Hikaru
 This Is Love – singolo degli SMAP del 2010
 This Is Love – singolo del 2012 di will.i.am
 This Is Love – singolo del 2017 di Demy

Cinema 
 This Is Love – film del 2009 diretto da Matthias Glasner